Гран-прі Канади 2006 року — дев'ятий етап чемпіонату світу 2006 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 23 по 25 червня на автодромі імені Жиля Вільнева в Монреалі (Канада). Перемогу на цих перегонах святкував чемпіон світу іспанець Фернандо Алонсо з команди «Рено».

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Фернандо Алонсо — 1:15.841.

Кола лідирування: Фернандо Алонсо — 65 (1-22, 25-49, 53-70), Кімі Ряйкконен — 5 (23-24, 50-52).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Канади
2006 у канадському спорті
Червень 2006